Альберт Гюнтер (; 3 жовтня 1830 — 1 лютого 1914) — німецький та британський зоолог.

Життєпис 
У 1857 році почав працювати у Британському музеї як іхтіолог. У 1875 році обійняв посаду хранителя відділу зоології Британського музею після смерті Джона Едварда Ґрея. Гюнтера вважають другим найпродуктивнішим систематиком рептилій (після Джорджа Альберта Буленджера) з описом понад 340 видів рептилій. 

Основною його публікацією є Catalogue of Fishes (1859–1870). Він також досліджував плазунів та земноводних у музейних колекціях.  У 1864 році він заснував Record of Zoological Literature та працював редактор протягом шести років. Також він був одним із редакторів журналу Annals and Magazine of Natural History понад тридцять років. У своїй визначній роботі з анатомії гатерії він був першим, хто встановив, що рептилія гатерія не була ящіркою, а фактично єдиним живим представником абсолютно нової групи рептилій, яку він назвав Rhynchocephalia.

Вшанування пам'яті 
Іменем Альберта Гюнтера названо багато видів рептилій
Aparallactus guentheri
Atractus guentheri
Aspidura guentheri
Chalcides guentheri
Christinus guentheri
Coluber gracilis
Draco guentheri
Elapsoidea guentheri
Erythrolamprus guentheri
Euspondylus guentheri
Holaspis guentheri
Lycodryas guentheri
Riopa guentheri
Monopeltis guentheri
Perochirus guentheri
Phelsuma guentheri
Plectrurus guentheri
Proctoporus guentheri
Ramphotyphlops guentheri
Ristella guentheri
Scelotes guentheri
Sphenodon guntheri
Stegonotus guentheri
Stenocercus guentheri
Trachischium guentheri
Uroplatus guentheri
Urotheca guentheri 
Xenodon guentheri

Окремі публікації 
Günther, Albert (1858) Handbuch der Medicinischen Zoologie.
Günther, Albert (1858) Catalogue of the Batrachia salientia in the collection of the British Museum. London.
Günther, Albert (1858) On the geographical distribution of reptiles. Proc Zool Soc London.
Günther, Albert (1859–70) Catalogue of the Fishes in the British Museum, eight volumes.
Günther, Albert (1863) On new specimens of Snakes in the collection of the British Museum. Sep. Annals Mag. Nat. Hist., 1–6.
Günther, Albert (1863) Third account of new species of snakes in the collection of the British Museum. Sep. Annals Mag. Nat. Hist., 1–17.
Günther, Albert (1864) Report on a collection of Reptiles and Fishes made by Dr. Kirk in the Zambesi and Nyassa regions. Sep. Proc. Zool. Soc. London, 1–12.
Günther, Albert (1864) Descriptions of new species of Batrachians from West Africa. Sep. Proc. Zool. Soc. London, 1–4. Folha manuscrita por Bocage no interior com descrição de Cystignathus Bocagei de Bolama.
Günther, Albert (1865) Fourth account of new species of snakes in the collection of the British Museum. Sep. Annals Mag. Nat. Hist., 1–10.

Günther, Albert (1867) Descriptions of some new or little-known species of Fishes in the collection of the British Museum. Proceedings of the Zoological Society of London, 24 Jan.: 99–104, 1 estampa.

Günther, Albert (1868) Sixth account of new species of snakes in the collection of the British Museum. Sep. Annals Mag. Nat. Hist., 1–17.
Günther, Albert (1868) First account of species of Tailless Batrachians added to the collection of the British Museum. Proceedings of the Zoological Society of London (III), 25 June: 478–490. 4 pranchas.
Günther, Albert (1868) Report on a collection of Fishes made at St. Helena by J.C. Meliss. Proceedings of the Zoological Society of London (II): 225–228.1 estampa.
Günther, Albert (1868) Descriptions of freshwater Fishes made from Surinam and Brazil. Proceedings of the Zoological Society of London (II): 229–246. 3 estampas.
Günther, Albert (1870) Catalogue of the Fishes in the British Museum. London. 8 vols., online text, hathitrust.org 
Günther, Albert (1872) Seventh account of new species of snakes in the collection of the British Museum. Annals Mag. Nat. Hist., 13–37.
Günther, Albert (1874) Description of a new European species of Zootoca. Annals and Magazine of Natural History, August.
Günther, Albert (1874) Descriptions of some new or imperfectly known species of Reptiles from the Camaroon Mountains. Proceedings of the Zoological Society of London, 16 June: 444–445. Plate 56 – Chamaeleon montium Buckholz, 1874. B – juvenil. Pl. 57: Rhampholeon spectrum Buckholz e Bothrolycus ater sp. nov. . Del. G.H. Ford..
Günther, Albert (1875) Second report on collection of Indian Reptiles obtained by the British Museum. Proceedings of the Zoological Society of London, 16 March : 224–234. Plates XXX-XXXIV. Col. Tenente Beddome no Sul da Índia e Dr. Jerdon no Norte e nos Himalaias. Plate 30 – Calotes grandisquamis Günther, 1875 – col. Bedomme no sopé do Canoot Ghat; Pl. XXXIV – Trimeresurus jerdoni sp. nov. – Jerdon, Khassya. G.H. Ford del.
Günther, Albert (1875) Third report on collections of Indian Reptiles obtained by the British Museum. From the Proceedings of the Zoological Society of London: 567–577. 4 estampas.
Günther, Albert (1876) Statement regarding dr. Welwitsch's Angola Reptiles. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Academia Real das Sciencias de Lisboa, V (20): 275–276. Welwitsch. Seguem declarações de J.V. Barboza du Bocage.
Günther, Albert (1876) Notes on a small collection brought by Lieut. L. Cameron, from Angola. Proceedings of the Zoological Society of London, pág. 678. Herpetologia. Ahaetulla dorsalis (Bocage). Reptilia. Serpentes.
Günther, A. (1876) Remarks on Fishes, with Descriptions of new Species in the British Museum, chiefly from the Southern Seas. The Annals and Magazine of Natural History. Volume XVII, Fourth Series.
Günther, A. (1876) Remarks on some Indian and, more especially, Bornean Mammals. Proceedings of the Zoological Society of London, III: 424–428. Plate XXXVII – Viverra megaspila Blyth, 1863. J.G. Keulemans del.
Günther, A. (1876) Carta para Bocage, do Zoological Department (British Museum), 26 de Junho, a falar de Welwitsch. Arquivo histórico do Museu Bocage, CE/G-88.

Günther, A. (1877) The gigantic land tortoises (living and extinct) in the collection of the British Museum.
Günther, Albert (1878) – On Reptiles from Midian collected by Major Burton. From the Proceedings of the Zoological Society of London: 977–978. 1 estampa.
Günther, A. (1879) The extinct reptiles of Rodriguez. Sep. Philosoph. Trans. Roy. Soc, 168 (extra-vol.), London: 470–472.
Günther, Albert (1879) List of the Mammals, Reptiles, and Batrachians sent by Mr. Everett from the Philippine Islands. Proceedings of the Zoological Society, London, 14 January: 74–79. Plate IV – Dendrophis philippinensis Günther, 1879 – Norte de Mindanao . Del. R. Mintern.
Günther, Albert (1880) An Introduction to the Study of Fishes.
Günther, Albert (1882) Observations on some rare Reptiles and a Batrachian now or lately living in the Society's Menagerie. Transactions of the Zoological Society, London VI, part VII (1) : 215–222, pl. 42–46. Chelys fimbriata (Schneid.) – a Matamata habita as águas estagnada do Brasil e Guiana. Pl. 43–44: Metopoceros cornutus (Wagler). A imagem representa o segundo exemplar chegado aos museus da Europa, o primeiro pertencia ao Museu de Paris e tinha vindo de San Domingo. Deste não se conhece a proveniência exacta. Ceratothrys ornata (Bell). Tejus rufescens – Mendoza.
Günther, A. (1884) Contributions to our Knowledge of Hydromedusa, a genus of South-American freshwater Turtles. Annals and Magazine of Natural History, Fifth Series, Volume XIV: 421–425. Plate XIV.
Günther, A. (1884) Note on some East-African Antelopes supposed to be new. Annals and Magazine of Natural History, Fifth Series, Volume XIV: 425–429.
Günther, Albert (1885) – Note on a supposed melanotic variety of the Leopard, from South Africa. From the Proceedings of the Zoological Society of London, 3 March: 243–245, estampa de Felis leopardus.
Günther, A. (1888) Contribution to the knowledge of Snakes of Tropical Africa. Annals Mag. Nat. Hist., (6) 1: 322–335. Ahoetulla bocagei, sp. nov.. Angola.
Günther, A. (1888) Report on a collection of Reptiles and Batrachians sent by Emin Pasha from Monbuttu, Upper Congo. Proc. Zool. Soc. London, 50–51.
Günther, A. (1895) Notice of Reptiles and Batrachians collected in the Eastern Half of Tropical Africa. Annals Mag. Nat. Hist., (6) 15: 523–529.

Примітки

Джерела 
 Penny Olsen — Upside Down World: Early European Impressions of Australia's Curious Animals / National Library Australia, 2010, p. 1830

Німецькі зоологи
Британські зоологи
Нагороджені Королівською медаллю
Члени Лондонського Ліннеївського товариства
Члени Шведської королівської академії наук
Нагороджені медаллю Ліннея
Члени Лондонського королівського товариства
Члени-кореспонденти Санкт-Петербурзької академії наук
Німецькі емігранти до Великої Британії